Дредноут (класс кораблей) — поколение военных кораблей класса линкор, появившееся в начале XX века, названное по первому кораблю этого класса — HMS Dreadnought (1906).

Корабли 
 «HMS Dreadnought (1573)» — английский военный корабль. Спущен на воду в 1573 году.
 «HMS Dreadnought (1654)» — английский фрегат (первоначальное название — «Торрингтон»). Спущен на воду в 1654 году.
 «HMS Dreadnought (1691)» — английский военный корабль. Спущен на воду в 1691 году.
 «HMS Dreadnought (1742)» — британский военный корабль. Спущен на воду в 1742 году.
 «HMS Dreadnought (1801)» — британский военный корабль, позже — госпитальное судно. Спущен на воду в 1801 году.
 «HMS Dreadnought (1875)» — британский броненосец (первоначальное название — «Фьюри»). Спущен на воду в 1875 году.
 «HMS Dreadnought (1906)» — британский линкор, совершивший революцию в военно-морском деле и ставший родоначальником названного в его честь класса кораблей. Спущен на воду в 1906 году.
 «HMS Dreadnought (S101)» — первая британская атомная подводная лодка.
 Подводные лодки типа «Дредноут» — тип британских стратегических подводных лодок XXI века.
 HMS Dreadnought — головная подводная лодка этого проекта.

Прочее 
 «Дредноут (самолёт)» — пассажирский самолёт русского конструктора Н. С. Воеводского, построенный фирмой Вестлэнд (Великобритания) в 1924 году.
 «Дредноут (фильм)» — гонконгский комедийный фильм с боевыми искусствами.
 «Дредноуты (спектакль)» — спектакль/видеоверсия Евгения Гришковца.
 «Дредноут (ткань)» — грубошёрстная ткань типа бобрика, пальто из такой ткани.
 «Дредноут (гитара)» — вид гитары.
 The Dreadnoughts — канадская кельтик-панк-группа
 Dreadnoughtus schrani — вид динозавров.